Příjmení Mikojan nosí více osob:

 Anastáz Ivanovič Mikojan (1895–1978) – sovětský politik
 Arťom Mikojan (1905–1970) – sovětský konstruktér letadel, bratr Anastáze Ivanoviče
 Ivan Mikojan (1927–2016) – arménský letecký konstruktér, syn Anastáze Ivanoviče
 Sergo Mikojan (1929–2010) – ruský historik, syn Anastáze Ivanoviče